Шяуля́йская область — административно-территориальная единица Литовской ССР, существовавшая в 1950—1953 годах.

Административный центр — город Шяуляй.

Шяуляйская область (наряду с 3 другими областями республики) была образована 20 июня 1950 года в ходе эксперимента по введению областного деления внутри союзных республик Прибалтики. Шяуляйская область располагалась в северной части Литвы. Через 2 года эксперимент был признан неудачным и область упразднили (Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 мая 1953 года).

Область делилась на 24 района:
 Акмянский район
 Биржайский район
 Вабальнинкский район
 Дотнувский район
 Жагарский район
 Ионишкельский район
 Ионишкский район
 Кельмеский район
 Купишкский район
 Куршенский район
 Линкувский район
 Обяльский район
 Пакруойский район
 Пандельский район
 Паневежский район
 Пасвальский район
 Радвилишкский район
 Рамигальский район
 Рокишкский район
 Титувенский район
 Трошкунский район
 Ужвентский район
 Шедувский район
 Шяуляйский район

Примечания 

Упразднённые области Литовской ССР
Административные единицы, образованные в 1950 году
Административные единицы, упразднённые в 1953 году
Появились в 1950 году в СССР
Появились в 1950-е годы в Литве